Мыканино — деревня в Букарёвском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

Мыканино расположено в 9 км к западу от райцентра Истра, на левом берегу реки Маглуши. Как Мыконина, обозначено на карте Шуберта 1860 года.

Население

Известные уроженцы 
Решетов, Алексей Михайлович — лётчик, Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 
 Сельское поселение Букаревское
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра